Sportske novosti, dnevni list u Hrvatskoj
 Stronnictwo Narodowe, poljska politička stranka

Kratice